Alida Rustichelli alias Alida Chelli (1943–2012), actrice italie
 Arlette Rustichelli-Borel (* 1941), basketteuse française
 Carlo Rustichelli (1916–2004), compositeur italie
 Dominique Rustichelli (* 1934), football eur français